Бальме Яків Васильович — полковник Армії Української Народної Республіки.
 Бальме — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт,  провінція Турин.